

Кленовий — селище, Макушинський округ, Курганська область
 Кленовий — селище, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область

Кленовий — селище міського типу, Ровеньківська міська рада, Луганська область